

Patronymie 
 Alison Cheek (1927-2019), l'une des premières femmes américaines ordonnée prêtre au sein de l'Église épiscopale des États-Unis
 Chris Cheek (1968-), saxophoniste américain ;
 Joey Cheek (1979-), patineur de vitesse américain ; 
 Martin Cheek (1960-), botaniste britannique ;
 Molly Cheek (1950-), actrice américaine ;
 Tom Cheek (1939-2005), animateur de radio américain.

Nom de scène 
 Cheek, un rappeur finlandais né en 1981.

Médias 
 Cheek Magazine est un pure player francophone féministe lancé en 2013.

Voir aussi